Grava ima više značenja:
 Grava (Alesandrija)
 Grava (Pordenone)
 Grava (Katanija)